The Crown – szwedzka grupa muzyczna
 The Crown – brytyjsko-amerykański serial biograficzny